Алексейки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Алексейки — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Алексейки — деревня в Дубровенском районе Витебской области.